Balansia — рід грибів родини Clavicipitaceae. Назва вперше опублікована 1885 року.

Класифікація 
До роду Balansia відносять 56 видів:

Примітки

Джерела 
 Spegazzini, C. 1885. Fungi guaranitici. Pugillus I. Anales de la Sociedad Científica Argentina. 19(1):34-48 - P.45

Роди грибів
Клавіціпітаєві